Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 54 dans le monde.

 Route fédérale 54 en Allemagne
 U.S. Route 54 aux États-Unis
 Route européenne 54
 Route principale 54 en Finlande
 Route 54 en Islande
 Route I/54 en Slovaquie
  dans plusieurs pays